Colton Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colton Hill (Maine)	
 Colton Hill (St. Lawrence County, New York)	
 Colton Hill (Wyoming County, New York)	
 Colton Hill (Vermont)